Oldham County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Oldham County (Kentucky)
 Oldham County (Texas)